Ел Кантадор има више значења:

 Ел Кантадор (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Кантадор (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Кантадор (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Кантадор (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику